Walner Danziger é escritor,dramaturgo e diretor teatral. Paulistano do bairro do Jabaquara, nasceu em 22/05/1969. Formou-se em Artes Cênicas pelo Teatro-Escola Célia Helena, em 1991. Como ator, atuou nas peças Lísístrata, com direção de Gianni Ratto; Sessão da Tarde, com direção de Cássio Scapin; e Flávia Cabeça Tronco e Membros, com direção de Ângela Barros, entre outras. Ministrou dezenas de oficinas e workshops de iniciação teatral, dramaturgia e técnica circense nas Oficinas Culturais do Estado. Foi, de 2003 a 2006, Orientador de Artes Cênicas do Teatro Popular do Sesi-Sto André e Coordenador do Núcleo Pedagógico da Unicirco entre os anos de 2007/2008.

Em 1997, criou o Grupo de Arte Pixaim, com o desejo de desenvolver um trabalho autoral na área de dramaturgia. Para o grupo, escreveu e dirigiu os espetáculos: "O Óbvio e o Pixaim", "Serviço de Preta", "Vênus de Aluguel" e "E No Meio de Tudo Havia a Folia". É também autor das peças: "32 Dentes", "Corpo Fechado","Um Soneto, um Cavalo Branco e um Solo de Saxofone" e "Tábua Rasa", entre outras.

Publicou em livros algumas de suas peças, além do livro de contos e crônicas "Entre a Fome e a Fúria". Em 1998, recebeu o Prêmio Parceiro Cultural, da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo, por serviços prestados. Em 2005, sua peça "32 Dentes" foi publicada e lançada na XII Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Seus textos teatrais já ganharam leituras dramatizadas na Casa da Gávea-RJ, CCBB-RJ, Casa de Cultura do Butantã, Oficina da Palavra Mário de Andrade e Teatro Popular do Sesi.

Sua peça "E No Meio de Tudo Havia a Folia" foi uma das contempladas com o Prêmio de Dramaturgia Brasil em Cena – Centro Cultural Banco do Brasil – Rio de Janeiro/ 2007. Lançou em 2010 o livro de contos e outras narrativas Giletenamãdomacaco. Desenvolve periodicamente o projeto Crônicas de 2ª no blog nasubidadomorro.wordpress.com, onde escreve diariamente.

Ligações externas

Catálogo de livros

Dramaturgos do Brasil